Chimán ou Chimane faire référence à :
 Chimane, une ethnie amérindienne de l'Amazonie bolivienne
Chimane, une langue amérindienne de Bolivie
Chimán, un corregimiento du Panama